Mays ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Mays (1818–1893), deutscher Stadthistoriker und Kunstsammler
 Albert Carl Mays (1861–1934), deutscher Jurist und Beamter
 Benjamin Mays (1894–1984), amerikanischer Pastor und Lehrer
 Bill Mays (* 1944), US-amerikanischer Jazzpianist
 Billy Mays (1958–2009), US-amerikanischer Fernsehmoderator
 Daniel Mays (* 1978), britischer Schauspieler
 Dannite H. Mays (1852–1930), US-amerikanischer Politiker
 J Mays (* 1954), US-amerikanischer Automobildesigner
 James Mays († 2015), US-amerikanischer Mediziner und Bürgerrechtler
 James Henry Mays (1868–1926), US-amerikanischer Politiker
 Jayma Mays (* 1979), US-amerikanische Schauspielerin
 Jefferson Mays (* 1965), US-amerikanischer Schauspieler

 Joe Mays (* 1985), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Lee Mays (* 1978), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Lisa Mays (* 2000), australische Tennisspielerin
 Lyle Mays (1953–2020), US-amerikanischer Jazzpianist
 Raymond Mays (1899–1980), britischer Autorennfahrer und Unternehmer
 Stafford Mays (* 1958), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Travis Mays (* 1968), US-amerikanischer Basketballspieler
 Tristin Mays (* 1990), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Willie Mays (* 1931), US-amerikanischer Baseballspieler

Mays ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Mays (Illinois)
 Mays (Indiana)
 Mays Bluff, Georgia
 Mays Chapel, Maryland
 Mays Crossroads (Alabama)
 Mays Crossroads (North Carolina)
 Mays Landing, New Jersey
 Mays Lick, Kentucky
 Mays Mills, New York
 Mays Point, New York

Siehe auch:
 May’s, ein japanisches J-Pop-Duo
 Mayes
 Mais (Begriffsklärung)
 May